«Querétaro» puede referirse a:

en México

Divisiones administrativas 
 Estado de Querétaro, una de las 32 entidades federativas de México:
 Santiago de Querétaro, capital de ese estado.
 municipio de Querétaro, en donde la capital se asienta.

Entidades 
 Universidad Autónoma de Querétaro
 Querétaro Fútbol Club, equipo de fútbol (gallos blancos) con sede en Querétaro.